Mokissos ist:
 der Name einer spätantiken Stadt in Kappadokien, siehe Mokisos
 der Name eines katholischen Titularerzbistums, siehe Titularerzbistum Mocissus